

Armi
 Mosin-Nagant – fucile a ripetizione manuale russo

Persone
 Lev Mosin – velocista russo
 Sergej Ivanovič Mosin – militare e progettista di armi da fuoco russo
 Vasilij Mosin – tiratore a volo russo